Miejscowość na Białorusi:
 Kopacze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Piaski
 Kopacze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie smorgońskim, w sielsowiecie Żodziszki
 Kopacze – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Chożów
 Kopacze – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mścisławskim, w sielsowiecie Kopacze

Zobacz też 
 Kopaczi – dawna wieś na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie iwankowskim